

Cinema
The Forest – film del 1982 diretto da Don Jones
The Forest – film del 2003 diretto da Jo Kennedy
The Forest – film del 2009 diretto da Ashvin Kumar
Jukai - La foresta dei suicidi (The Forest) – film del 2016 diretto da Jason Zada

Musica
The Forest – album del 1991 di David Byrne

Altro
The Forest – videogioco

Pagine correlate
Forest